Серге́й Пота́пов:
 Потапов, Сергей Александрович (род. 1951) — российский политический деятель.
 Потапов, Сергей Викторович (1977—2013) — украинский футболист.
 Потапов, Сергей Владимирович (род. 1947) — российский художник.
 Потапов, Сергей Иванович (1920—1990) — Герой Советского Союза.
 Потапов, Сергей Михайлович (1873—1957) — советский юрист, профессор.
 Потапов, Сергей Фёдорович (род. 1978) — российский актёр театра и кино.